Calisoga är ett släkte av spindlar. Calisoga ingår i familjen Nemesiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Calisoga